В этой статье перечислены текущие и предстоящие игры для PlayStation VR. В марте 2016 года Sony сообщила, что более 230 разработчиков активно работают над контентом для PlayStation VR.

Игры

Примечания 

Игры для PlayStation VR
PlayStation VR